Пашкино — название населённых пунктов в России:

 Пашкино — хутор в Кинешемском районе Ивановской области.
 Пашкино — посёлок, Мордово-Добринский сельсовет Северного района Оренбургской области.
 Пашкино — село, Красноярский сельсовет Северного района Оренбургской области.
 Пашкино — деревня, Пригородная волость Опочецкого района Псковской области.